Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier I, se dispute du 12 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Alizé Cornet, celle-ci ayant remporté 7 matchs d'affilée depuis le premier tour des qualifications jusqu'à la finale. Jankovic décroche ainsi le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Chuang Chia-Jung.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2008)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Italie
Sport en Italie en 2008
Tennis en mai 2008